Едви или Едвиг (; Весекс, око 941 — Глостер, 1. октобар 959) је био енглески краљ из англосаксонског периода. Био је син краља Едмунда I, а владао је од 955. до 959. године.
На престо је дошао са 14 година, након смрти свога стрица Едреда. Крунисан је на крунидбеном камену у Кингстону на Темзи.

Његова краткотрајна владавина је била обележена сукобима са породицом, племством и Црквом, на чијем челу су били кентерберијски надбискуп Одо и главни краљевски саветник игуман Дунстан, којег је Едви протерао одмах по доласку на престо. 
Према тадашњим хроникама, до тога је дошло након славља које је одржано поводом крунисања младог краља. Иако су гости подигли чаше у његову част, Едви је напустио прославу заједно са девојком Елгифом (својом потоњом супругом). Увређен због одсуства краља Дунстан је отишао по њега и на силу га довео. Као одговор на непоштовање његовог положаја Едви је оптужио Дунстана за проневеру државног новца и послао га у прогонство. Тим чином окренуо је против себе бројне Дунстанове присталице. 

Године 957. племство Мерше и Нортамбрије, предвођено, Дунстеном и Одом, прогласило је за краља Едвијевог млађег брата Едгара. Нако пораза у бици код Глостера, Едви је приморан да потпише мир, којим је он остао краљ у јужним земљама (Весексу и Кенту) а Едгар на северу. Да би се помирио са надбискупом Одом морао је пристати на раазвод брака са Елгифом, коме се Црква противила због наводног сродства међу супружницима. Краљицу су Едгарове присталице силом извеле са двора, жигосали је и протерали у Ирску. Она је касније покушала да се врати у Енглеску своме мужу али је била ухваћена и убијена после неколико дана мучења од стране Едвијевих противника. Убрзо након тога, 1. октобра 959. умро је под неразјашњеним околностима и краљ Едви у својој осамнаестој години.
На престолу га је наследио шеснаестогодишњи брат Едгар I.

Породично стабло

Извори 
 ANGLO-SAXON CHRONICLE 920—1014.
 Эдви

Рођени 941.
Умрли 959.
Краљеви Енглеске
Енглески принчеви
Владари у Европи у X веку